Ранчо Гереро има више значења:

 Ранчо Гереро (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гереро (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Гереро (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику